Падение Сайгона — захват города Сайгона, столицы Южного Вьетнама, силами Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (также известного как Вьетконг), произошедшее 30 апреля 1975 года. Это сражение ознаменовало конец войны во Вьетнаме и начало переходного периода, ведущего к объединению Вьетнама в социалистическую республику, власть в которой регулировалась коммунистической партией.

Предыстория: Весеннее наступление (1975)

Войска Северного Вьетнама под командованием генерала Ван Тьен Зунга начали последнюю атаку на Сайгон, южновьетнамскими силами в котором командовал генерал Нгуен Ван Тоан. 
29 апреля начался обстрел города тяжёлой артиллерией; в ходе этой бомбардировки в аэропорту Таншоннят погибли два  американских военнослужащих, ставших последними жертвами войны во Вьетнаме, Чарльз Мак-Магон и Дарвин Джадж. 
К полудню следующего дня войска Северного Вьетнама заняли важные объекты города и подняли свой флаг над президентским дворцом Южного Вьетнама. Южновьетнамское правительство капитулировало вскоре после этого. 

Позднее город был переименован в Хошимин, в честь президента Демократической республики Вьетнам Хо Ши Мина.

Падению города предшествовала эвакуация почти всего американского гражданского и военного персонала в Сайгоне, наряду с десятками тысяч южновьетнамских гражданских лиц, связанных с южновьетнамским режимом. Эвакуация завершилась операцией «Порывистый ветер» — крупнейшей эвакуацией посредством вертолётов в истории. 
В дополнение к бегству беженцев, окончание войны и установление новых порядков со стороны коммунистов способствовали снижению численности населения города.

Литература 
 

Сражения и операции Вьетнамской войны
Сражения Вьетнама
Сражения во Вьетнаме
Танковые сражения
Сражения 1975 года
Апрель 1975 года
1975 год во Вьетнаме
События в Хошимине
Взятия столиц